Das Schweigen der Männer steht für:

 Das Schweigen der Männer (1969), tschechischer Film von Josef Pinkava 
 Das Schweigen der Männer (1997), schweizerischer Film von Clemens Klopfenstein 
 Katie Fforde: Das Schweigen der Männer, deutscher Fernsehfilm von Sigi Rothemund aus dem Jahr 2006